El término cingalés puede referirse:

 al cingalés, el grupo étnico mayoritario de Sri Lanka;
 al cingalés, el idioma hablado por la población cingalesa;
 al alfabeto y la escritura usados en el cingalés;
 al reino cingalés, el legendario reino de Sri Lanka mencionado en el Mahābhārata;
 "Sinhala", una de las pistas del LP de 1999 The Magical Sounds of Banco de Gaia.